

Patronyme 

 Albert Gabriel Rigolot, (1862-1932), artiste peintre français
 Yves André Rigolot, (1910-1996), connu sous le pseudonyme d’Yves Rouvre, est un peintre français

Homonymie
Homonymie de patronyme